45 км, 45-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

населённые пункты 

 45 км — прежнее название  упразднённого в 2013 году посёлка Октябрьский  в Мурманской области России.
 Казарма 45 км — населённый пункт в Искитимском районе Новосибирской области России. Входит в состав Совхозного сельсовета.

железнодорожные объекты

45 км (платформа, Волховстроевское направление) — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Ленинградской области
 45 км (платформа, Воткинская линия) — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Удмуртии
 45 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 512661
 45 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 604257
 45 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 594360
 45 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога. Код 612223
 45 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 872059
 45 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога. Код 923250
 45 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 651968
 45 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 299624

— путевой пост (в Черниговской области Украины), Юго-Западная железная дорога. Код 326431.